Мигель Хосе Феррер (; 7 февраля 1955, Санта-Моника, Калифорния, США — 19 января 2017, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр.

Биография 
Родился в семье американского актёра, выходца из Пуэрто-Рико обладателя премии «Оскар» — Хосе Феррера (1912—1992) и американской эстрадной певицы Розмари Клуни (1928—2002), тёти актёра Джорджа Клуни. Был старшим из пяти детей.

В браке с актрисой Лейлани Сэрель имел двоих детей — Лукас Феррер (род. 1993) и Рафаэль Феррер (род. 1996). С 2005 года был женат на продюсере Лори Вентрауб.

Скончался у себя дома в Лос-Анджелесе от рака гортани 19 января 2017 года, на 62-м году жизни.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Умершие от рака гортани